

Lokalizacje

Niemcy 
 Schirnding – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Schirnding  – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge

Osoby  
 Albert von Schirnding – niemiecki poeta

Inne 
 Schirnding – ród